Don't Let Me Go – film del 2013 diretto da Giorgio Serafini
 Don't Let Me Go – album di Anders Boson del 2010
 Don't Let Me Go – singolo dei The Click Five del 2010